Мастерс 2000 (, также известен как Benson and Hedges Masters 2000 — по названию спонсора) — профессиональный нерейтинговый турнир по снукеру, проходивший с 6 по 13 февраля 2000 года в конференц-центре Уэмбли, Лондон. Победителем турнира впервые стал Мэттью Стивенс, обыгравший в финале Кена Доэрти со счётом 10:8.

Примечательные факты 

 Кен Доэрти и Мэттью Стивенс во второй раз играли в финале Мастерс. Причём для Доэрти это был второй финал подряд.
 Кен Доэрти в финальном матче имел хорошую возможность сделать максимальный брейк, но не забил последний чёрный. Пока это единственный подобный случай в истории профессионального снукера.

Призовой фонд 

 Победитель: £ 165 000
 Общий призовой фонд: £ 615 000

Высший брейк 

 140 — Кен Доэрти (финал)

Результаты

Уайлд-кард раунд 

 Джимми Уайт 6:3 Марко Фу  
 Алистер Картер 6:5 Стив Дэвис

Плей-офф

Квалификация 

Победителем квалификационного турнира и игроком, получившим право сыграть на Мастерс 2000, стал Алистер Картер. В финале он выиграл у Саймона Бедфорда со счётом 9:4.

Высший брейк в квалификации сделал Карл Бэрроуз — 147 очков.

Примечания

Ссылки 

 Отчёт о турнире на snooker.org 

Мастерс (снукер)
2000 год в снукере